Platanthéra psycódes — вид цветковых растений, входящий в род  семейства .

Распространена на востоке Северной Америки.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение, иногда достигающее 70—100 м в высоту. Стебель полый, зелёный, голый. Листья в числе 2—5, до 20 см длиной и 3—4(7) см шириной, ланцетовидной, продолговато-эллиптической или продолговато-обратнояйцевидной формы, верхние редуцированы до прицветников.

Соцветие — колос с 25—50 (или более) обычно густо расположенными цветками. Цветки приметные, декоративные, ароматные, розово-сиреневого цвета, изредка белые, 12—15 мм в диаметре. Боковые чашелистики изогнутые. Лепестки лопатчатой или широко-обратнояйцевидной формы, с бахромчатым краем. Губа разделена на три вееровидные бахромчатые лопасти, шпорец до 2 см длиной, тонкий, с утолщением на конце.

Диплоидный набор хромосом — 2n = 42.

Распространение 

Platanthera psycodes распространена на востоке Северной Америки, произрастает по влажных болотистых лесах со сфагнумом, на лугах, на заброшенных полях, по берегам рек и ручьёв, на высоте до 2000 м над уровнем моря. На юге ареал заходит в северную часть Джорджии, на западе — в Миннесоту.

Таксономия 
Вид был впервые действительно описан Карлом Линнеем в Species plantarum в мае 1753 года в составе рода Ятрышник. Видовой эпитет psycodes означает «подобный бабочке», что относится к форме цветков.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Любка
Флора Северной Америки
Декоративные садовые растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum